

События 
 1 февраля — перестрелка в Бендерах. 
 Март-апрель — Утрехтский мирный договор между Францией, с одной стороны, Испанией, Голландией, Англией — с другой. Король Испании Филипп V и его потомство теряют права на французский престол. Англия получила Гибралтар, остров Менорку, Ньюфаундленд и Акадию (Канада), получила «асьенто» на 30 лет. Установление повышенных пошлин на ввоз английских товаров в Испанию. Королевство Пруссия получает Гельдерн от Испании. Голландцы получают несколько крепостей на территории Испанских Нидерландов. Франция получает Оранж и Барселоннет, Савойя — Экзиль и Пинероло. Герцоги Савойи становятся королями Сицилии.
 19 апреля — издана Прагматическая санкция императора Карла VI, установившая нераздельность владений дома Габсбургов и наследование их владений по женской линии.
 Русские войска, несмотря на нерешительные действия датчан и саксонцев, разгромили шведов под Штеттином (Померания). В Финляндии русские овладели Гельсингфорсом (Хельсинки) и Або (Турку). Победа при Пелкине.
 8 сентября — Папская булла Unigenitus против янсенизма.
 1713—1740 — Король Пруссии Фридрих Вильгельм I.
 1713—1736 — Герцог Карл Леопольд Мекленбург-Шверинский.
 24 июня — Адрианопольский мирный договор 1713 года России и Оттоманская империя (подтверждение Прутского мира). Турция получила Азов. Срыты русские крепости на юге.
 1713—1719 — Падишах Моголов Фаррух Сийяр.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1713 году
 Дени Дидро

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1713 году
 Фридрих I

См. также

Примечания